Gajka – potok, dopływ Błotni
 Gajka – przysiółek miejscowości Jeleśnia
 Gajka – szczyt w Beskidzie Małym